Il singolare dell'Adidas International 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Franco Squillari.

Hyung-Taik Lee ha battuto in finale 4–6, 7–6 (8–6), 7–6 (7–4) Juan Carlos Ferrero.

Teste di serie

  Marat Safin (quarti di finale)
  Juan Carlos Ferrero (finale)
  Carlos Moyá (secondo turno)
  Roger Federer (primo turno)

 Albert Costa (primo turno) 
 Andy Roddick (secondo turno) 
 Paradorn Srichaphan (quarti di finale) 
 Gastón Gaudio (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Adidas International 2003
ATP Tour 2003